Вали Виста има више значења:
 Вали Виста (Аризона)
 Вали Виста (Калифорнија)
 Вали Виста (Тексас)